Домин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Домин, Карел (1882—1953) — чешский ботаник и политик.
 Домин, Хильда (урождённая Лёвенштайн; 1909—2006) — немецкая писательница.
 См. также 
 Домино (значения)